La rue d'Angers est une voie nommée d'après Angers, ville française de Maine-et-Loire. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.

France

Bourgogne 
 Saône-et-Loire :
 Rue d'Angers, Montceau-les-Mines

Île-de-France 
 Hauts-de-Seine :
 Rue d'Angers, Courbevoie

 Seine-Saint-Denis :
 Rue d'Angers, Tremblay-en-France

 Val-de-Marne :
 Rue d'Angers, Chevilly-Larue

 Val-d'Oise :
 Rue d'Angers, Argenteuil
 Rue d'Angers, Arnouville
 Rue d'Angers, Gonesse

 Yvelines :
 Rue d'Angers, Mantes-la-Ville

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Rue d'Angers, Tourcoing

 Pas-de-Calais :
 Rue d'Angers, Aix-Noulette
 Rue d'Angers, Billy-Montigny
 Rue d'Angers, Rouvroy

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue d'Angers, Châteaubriant

 Maine-et-Loire :
 Rue d'Angers, Bécon-les-Granits
 Rue d'Angers, Briollay
 Rue d'Angers, Cantenay-Épinard
 Rue d'Angers, La Meignanne
 Rue d'Angers, Le Louroux-Béconnais
 Rue d'Angers, Le Plessis-Grammoire
 Rue d'Angers, Les Rosiers-sur-Loire

Angers